

Musica
Il Paradiso perduto – opera in due atti del compositore russo Anton Grigor'evič Rubinštejn, composta nel 1855-56

Cinema
 Il paradiso perduto – film del 1914 diretto da J. Searle Dawley
 Il paradiso perduto – cortometraggio del 1947 diretto da Luciano Emmer ed Enrico Gras

Televisione
Il paradiso perduto (The Paradise Syndrome) – episodio della terza stagione di Star Trek

Pagine correlate 
Paradiso perduto (disambigua)